Cape au Moine ist der Name von zwei Bergen in der Romandie:

Cape au Moine (Ormont-Dessus) (2352 m), oberhalb von Les Diablerets VD
Cape au Moine (Montreux) (1941 m), oberhalb von Montreux